O Campeonato Carioca de Futebol de 1948 foi vencido pelo Botafogo ao vencer o Vasco da Gama, apelidado à época de Expresso da Vitória, por 3-1, no Estádio de General Severiano. O Expresso da Vitória foi campeão, no mesmo ano, do Torneio dos Campeões Sulamericanos, no Chile, tornando-se o primeiro clube brasileiro a conquistar um título no exterior.

O Botafogo ao vencer o campeonato estadual, brincou: "O Botafogo tirou o "Expresso da Vitória" dos trilhos…"

Botafogo 3 x 1 Vasco

 Data: 12/12/1948
 Local: Estádio General Severiano
 Público: 20.000 (18.321 pagantes)
 Árbitro: Mário Vianna
 Gols: 1° tempo: Botafogo 2 a 0, Paraguaio e Braguinha; Final: Botafogo 3 a 1, Octávio e Ávila (contra)

Botafogo: Osvaldo Baliza, Gérson e Nílton Santos; Rubinho, Ávila e Juvenal; Paraguaio, Geninho, Pirillo, Octávio e Braguinha. Técnico: Zezé Moreira.

Vasco: Barbosa, Augusto e Wilson; Ely, Danilo e Jorge; Friaça, Ademir Menezes, Dimas, Ipojucan e Chico. Técnico: Flávio Costa.

Classificação

Premiação

Artilheiros

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol

1948
Futebol de 1948 no Brasil